Marzo oder Di Marzo ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Marzo, deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Frankis Carol Marzo (geboren 1987), kubanischer und katarischer Handballspieler
 Gioacchino Di Marzo (1839–1916), italienischer Geistlicher, Bibliothekar und Kunsthistoriker
 Ramón Sáez Marzo (1940–2013), spanischer Radrennfahrer